Сан Антонио Бавиц има више значења:

 Сан Антонио Бавиц (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Бавиц (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику